E12 har flere betydninger:
 Europavej E12
 E12 (IEC 60063) – elektrisk komponent talserie